Keith Campbell (ijshockeyer), (1909-?), Canadees ijshockeyer.
 Keith Campbell (coureur) (1931-1958), Australisch motorcoureur.
 Keith Campbell (filosoof) (1938), Australisch filosoof.
 Keith Campbell (bioloog) (1954-2012), Engels bioloog.
 Keith Campbell (stuntman) (1962), Amerikaans stuntman.